Kastl ist die süddeutsche Kurzform von Castulus (Heiliger) oder Kastell (vom lateinischen castellum ‚Burg, Festung‘) und bezeichnet:

 Kastl (Landkreis Altötting), Gemeinde im Landkreis Altötting in Bayern
 Kastl (Lauterachtal), Markt im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern
 Kastl (bei Kemnath), Gemeinde im Landkreis Tirschenreuth in Bayern
 Kloster Kastl, ehemaliges Kloster in der Diözese Eichstätt
 Sankt Kastl, Wallfahrtsort im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Kastl (Adelsgeschlecht), ehemaliges bayerisches Adelsgeschlecht

Kastl ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Kastl (1922–2014), deutscher Botschafter
 Jörg Michael Kastl (* 1962), deutscher Soziologe
 Ludwig Kastl (1878–1969), deutscher Kolonialbeamter sowie Verbandsvertreter der Industrie und Wirtschaftsfachmann
 Manfred Kastl (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Otto Kastl (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Peter von Kastl (ca. 1400), deutscher Benediktinermönch

Siehe auch:
 Kastel
 Castel